L'edizione 1994-95 del Campionato ucraino di calcio (Vyšča Liha) vide la vittoria finale della .

Capocannoniere del torneo fu Arsen Avakov (Torpedo Zaporižžja), con 21 reti.

Classifica finale

Verdetti
Dinamo Kiev Campione d'Ucraina 1994-95.
Temp Šepetivka e Veres Rivne retrocesse in Perša Liha.

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
Campionato ucraino di calcio